El Campeonato de Primera División 1935, llamado oficialmente Copa Campeonato Primera División, fue el quinto de la era profesional y el primero de la máxima categoría organizado por la flamante Asociación del Football Argentino. Se desarrolló entre el 17 de marzo y el 22 de diciembre. Volvieron a disputarlo los 18 equipos originales del  primer certamen profesional, ya que se reincorporaron los dos relegados durante el  torneo anterior y los cuatro fusionados recuperaron su condición de entidades independientes. Una vez más se disputó en dos ruedas de todos contra todos. 

Vio campeón por segundo año consecutivo, y por tercera vez en cinco años, al Club Atlético Boca Juniors, que se consagró una fecha antes del final del campeonato  con un triunfo por 3 a 0, como local, frente al Club Atlético Tigre.

A pesar de haberse conformado la Segunda División con las reservas (o segundos equipos) de los clubes de la liga profesional y los primeros equipos de los clubes que provenían de la Primera División de la disuelta Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales), no se estableció un sistema de ascensos y descensos.

Equipos

Distribución geográfica de los equipos

Tabla de posiciones final

Evolución de las posiciones

Primera rueda

Segunda rueda

Goleadores

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Primera División 1935 en RSSSF
 Tablas finales (1935) en RSSSF

1935, Campeonato de Primera División
Fútbol en 1935
Deporte en Argentina en 1935